Le Pontet bezeichnet zwei Gemeinden in Frankreich:

 Le Pontet (Savoie) in der Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Le Pontet (Vaucluse) in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur

Pontet bezeichnet:

 Pontet (Arnon), Fluss in Frankreich, Nebenfluss des Arnon
 Pontet (Imer), Ort in der italienischen Gemeinde Imer

Pontet ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Pontet (* 1949), französischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Les Pontets
 Ponthaux